Дарья Андреевна Кустова (родилась 29 мая 1986 года в Москве, СССР) — белорусская теннисистка; победительница одного турниров WTA в парном разряде; победительница парного турнира Orange Bowl (2002).

Общая информация

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (7)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (56)

Победы (29)

Поражения (27)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Белоруссии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года